Baragiola ist der Familienname folgender Personen:

 Aristide Baragiola (1847–1928), italienischer Germanist, Romanist und Volkskundler
 Wilhelm Italo Baragiola (1879–1928), Schweizer Chemiker und Dozent an der ETH Zürich, Sohn des Vorigen (siehe Kurzbiographie im Artikel über seinen Vater)